Soevorov kan verwijzen naar:
 Soevorov, Russische stad in het Oblast Toela
 Aleksandr Soevorov, (1729-1800), Russisch graaf en generaal
 Viktor Soevorov, (geb. 1947), controversieel Russisch schrijver, historicus en ex-spion
 Aleksej Soevorov, Russisch wielrenner

Zie ook 

 Orde van Soevorov, Sovjet en later Russische orde voor officieren
 Medaille van Soevorov, Sovjet en later Russische orde voor soldaten en onderofficieren